ABC (произнася се „a бе це“) са първите три букви от латиницата. Съкращението може да се отнася за:

 ABC – съкращение от Atanasoff-Berry Computer (Компютър на Атанасов – Бери)
 ABC – радио и телевизионни канали в САЩ
 ABC – британска музикална група
 ABC (език за програмиране)
 ABC (мотоциклети) – произвеждани във Великобритания. Производител е фирмата All British Engine Company Ltd, създадена от Ronald Charteris от Лондон през 1912 г. Редовно производство на мотоциклети от 1914 г., по-късно преобразувана в ABC Motors Ltd. Създаден е боксер двигателя със срещуположни хоризонтални работни цилиндри (т. нар. o.v.h. двигатели). Създава се конструкцията и се произвеждат мотоциклети тип скутер.
 ABC (мотоциклети, Германия) – марка мотоциклети от Германия.
 ABC (медицина) - е последователност от действия по реанимацията на пациент